Джованни Соллима (, 24 октября 1962, Палермо, Италия) — итальянский композитор и виолончелист.

Биография 
Родился в семье музыкантов, обучался игре на виолончели у Джованни Перьера, композиции у своего отца Элиодоро Соллима в консерватории Палермо, которую закончил с высшими наградами. Позже занимался с Антонио Янигро и Милко Келеменом в Штутгартской высшей музыкальной школе и в Моцартеуме в Зальцбурге. Выступал с Клаудио Аббадо, Джузеппе Синополи, Мартой Аргерих, Антонио Флорио и ансамблем старинной музыки I Turchini. Профессор Национальной академии Св. Цецилии в Риме.

Творчество 
Музыку Соллима относят к музыкальному минимализму. Сотрудничал с такими режиссёрами и хореографами, как Питер Гринуэй, Роберт Уилсон, Петер Штайн, Каролин Карлсон и др.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Штутгартской высшей школы музыки и театра
Академические музыканты Италии
Преподаватели Национальной академии Св. Цецилии
Оперные композиторы
Композиторы-минималисты